Влади́мир Фёдорович Попо́в:
 Попов, Владимир Фёдорович (1888—1967) — советский учёный-кораблестроитель.
 Попов, Владимир Фёдорович (1907—2001) — русский советский писатель.
 Попов, Владимир Фёдорович (1929—1992) — советский историк и педагог.
 Попов, Владимир Фёдорович (1931—2012) — советский учёный-медик.
 Попов, Владимир Фёдорович (род. 1953) — советский хоккеист, российский тренер.